Torrente de Cinca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrent de Cinca / Torrente de Cinca, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Torrente de Cinca (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar